Heinrichsfelde bezeichnet folgende Ortschaften: 

in Deutschland
 Heinrichsfelde (Kyritz), einen Wohnplatz der Stadt Kyritz im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg
 Heinrichsfelde (Rheinsberg), ein Gemeindeteil von Heinrichsdorf, einem Ortsteil der Stadt Rheinsberg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg

in Polen
 Budzisław (ehemals Heinrichsfelde im Landkreis Schlawe, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Pieńkowo
 Czajcze (ehemals Heinrichsfelde im Landkreis Wirsitz, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Wysoka
 Grabie (ehemals Heinrichsfelde im Landkreis Oppeln, Oberschlesien), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Oppeln
 Potasze (ehemals Heinrichsfelde im Landkreis Obernick (Warthe), Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe: Czerwonak
 Strzelce (ehemals Heinrichsfelde im Landkreis Graudenz, Danzig-Westpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Trzeszozyna (ehemals Heinrichsfelde im Landkreis Regenwalde, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft	Westpommern; siehe: Łobez

in Litauen
 Andruliai (ehemals Heinrichsfelde im Landkreis Heydekrug, Ostpreußen)